Trois navires de la United States Navy ont été nommés USS Coronado :
 l', une frégate de classe Tacoma en service durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un landing Platform Dock de classe Austin en service de 1970 à 2006 ;
 l', un littoral combat ship de  en service depuis 2014.

Coronado